Gorodkowo () ist ein russischer Ortsname:
 Gorodkowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Skören, kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Gorodkowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau